Albrecht III. Braniborský (asi 1250 – 4. prosince 1300) byl braniborský markrabě z otonské větvě rodu Askánců.

Život 
Narodil se jako čtvrtý syn braniborského markraběte Oty III. a české princezny Boženy kolem roku 1250. Po smrti svého otce se v roce 1267 spolu se svými bratry Otou V. a Otou VI. i bratranci Otou IV., Janem II. a Konrádem I. stal novým braniborským markrabětem. Se svými bratry se však často dostával do sporů. Roku 1268 se oženil s dcerou dánského krále Kryštofa Matyldou. Z manželství se narodili čtyři potomci. V roce 1300 Albrecht zesnul.

Potomci 
1. manželství ⚭ 1268 Matylda Dánská

 Ota (před 1276–199)
 Jan (?–1299)
 Beatrix Braniborská (?–1314), meklenburská vévodkyně ⚭ Jindřich II. Meklenburský
 Markéta († 1329), velkopolská kněžna, polská královna, sasko-launberská vévodkyně ⚭ 1293 Přemysl II. Velkopolský ⚭ 1302 Albrecht III. Sasko-Lauenburský

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Braniborští Askánci
Braniborská markrabata
Narození ve 13. století
Úmrtí v roce 1300
Úmrtí 4. prosince
Pohřbení v klášteře Lehnin
Muži